Thalbauer ist Name folgender Orte:

 Thalbauer (Gemeinde Hollenstein), Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Thalbauer (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich